Il doppio del Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Treat Conrad Huey e Dominic Inglot erano i detentori del titolo, ma Inglot non ha partecipato e Huey ha fatto coppia con Frederik Nielsen.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto in finale Treat Conrad Huey e Frederik Nielsen 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)
  Treat Conrad Huey /  Frederik Nielsen (finale)

  Jordan Kerr /  David Martin (semifinali)
  Carsten Ball /  Chris Guccione (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2011